Raposa (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Raposa (Almeirim), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Almeirim